Příjmení Musílek nese více různých osobností:

 Jiří Musílek (1942–2014) – český pedagog, ochotnický herec, publicista a bývalý československý politik
 Martin Musílek (* 1980) – český historik
 Petr Musílek (1945–2020) – český spisovatel
 Václav Musílek (* 1958) – pražský mediální poradce a komunální politik